Godwin Olofua (* 18. April 1999 in Lagos) ist ein nigerianischer Badmintonspieler.

Karriere
Godwin Olofua siegte 2019 bei den Cameroon International, den Benin International und den Uganda International. 2019 gewann er ebenfalls Silber und Bronze bei den Afrikameisterschaften, ein Jahr später Silber und Bronze bei den Afrikaspielen. 2021 qualifizierte er sich für die Olympischen Sommerspiele des gleichen Jahres.

Sportliche Erfolge

Weblinks

Badmintonspieler (Nigeria)
Olympiateilnehmer (Nigeria)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Afrikaspielesieger (Badminton)
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Nigeria)
Afrikameister (Badminton)
Nigerianer
Geboren 1999
Mann